Sidi Ameur, commune algérienne de la wilaya d'El Bayadh ;
 Sidi Ameur, commune algérienne de la wilaya de M'Sila ;
 Sidi Ameur, commune urbaine tunisienne du gouvernorat de Monastir.